«Герр Ма́ннелиг» () — средневековая скандинавская народная баллада, наряду с In taberna является одним из самых известных произведений средневековой народной музыки. Впервые записана на шведском языке в коммуне Нючёпинг (Сёдерманланд, Швеция) в 1877 году.

Баллада рассказывает о женщине-тролле, которая была влюблена в рыцаря Маннелига и желала стать человеком. По распространённой в Скандинавии легенде, тролль мог стать человеком, если другой человек полюбит его. Однако, несмотря на все обещанные троллихой волшебные дары, герр Маннелиг отверг её любовь. 

У песни есть и сатирический подтекст, поскольку прощание троллихи и рыцаря происходит "ранним утром до восхода солнца", а сама троллиха всю песню умоляет рыцаря жениться на ней, что весьма прозрачно намекает на интимную связь между ними. Своей кульминации сатира достигает в ответе рыцаря, который отказывает троллихе на том основании, что та не является христианской девой. 

Баллада имеет ряд слабо различающихся между собой вариантов мелодии и переведена на несколько языков, в том числе английский, немецкий, итальянский, русский, белорусский, украинский и т. д.

Текст песни 
Оригинальный текст:

Исполнители 
Балладу в разное время исполняло и переделывало множество исполнителей, включая (если не пояснено отдельно, то исполнение на оригинальном языке):

 Garmarna
 Ofdrykkja
 Spiritual Seasons
 Satarial
 In Extremo
 Haggard
 Heimataerde
 Litvintroll
 Стары Ольса
 Green Crow
 Тол Мириам
 Сколот

Версия баллады в исполнении In Extremo входит в саундтрек компьютерной ролевой игры Gothic (фоновая тема локации «Старый лагерь»).

См. также 
 Скальдическая поэзия
 Ваганты
 Трубадуры
 Миннезанг
 In taberna
 Рыцарская поэзия
Красавица и Чудовище

Примечания

Ссылки 
 Текст песни на шведском и английском языках
 Herr Mannelig на русском — наиболее полное собрание литературных переводов Herr Mannelig на русский язык.
 Herr Mannelig в обработке In Extremo
 Herr Mannelig в обработке Haggard
 Список исполнений Herr Mannelig различными группами

Народные песни